Söhne und Liebhaber ist der Titel von:

 Söhne und Liebhaber (Roman), Roman von D. H. Lawrence (1913)
 Söhne und Liebhaber (Film), britischer Film von Jack Cardiff (1960)